Innocent Eyes – album di Graham Nash del 1986
 Innocent Eyes – album di debutto di Delta Goodrem del 2003
 Innocent Eyes – singolo dell'album sopracitato, sempre di Delta Goodrem